Кубок Англии 1974/75 — 94-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед», обыгравший в финале на «Уэмбли» представителя Второго дивизиона, лондонский «Фулхэм», со счётом 2:0 благодаря дублю .

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира представителя третьего и четвёртого дивизионов присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные рауны. Матчи были запланированы на 23 ноября 1974 года.

Второй раунд

Третий раунд 
К победителям предыдущего рауна присоединяются команды первого и второго дивизионов.

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд

Переигровка

Переигровка

Переигровка

Полуфиналы

Переигровка

Переигровка

Финал 

Финал прошёл 3 мая 1975 года на «Уэмбли» и завершился триумфом «Вест Хэм Юнайтед». Оба гола в матче забил Алан Тейлор.

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Результаты Кубка ФА 74/75 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1974/75 на Soccerbase.com

1974
Англия
Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году
Спорт в Великобритании в 1974 году
Спорт в Великобритании в 1975 году